San Francesco in meditazione – quadro di Caravaggio, conservato alla Galleria Nazionale d'Arte Antica, Roma  (1605)
San Francesco in meditazione – quadro di Caravaggio, conservato alla Pinacoteca del Museo civico Ala Ponzone di Cremona (1605-1606)